«Золотые колосья» — рисованный мультипликационный фильм для детей 1958 года. Экранизация белорусской народной сказки.

Сюжет 
Вспахали бедные сироты, Янко и Олеся, своё поле. Хотели они приступить к посеву, но пришёл старый Мельник и за долги забрал у них всё их богатство — лукошко отборного зерна. Хотел богатей и Петушка, друга сирот, прихватить, да тот сумел убежать. Когда Мельник уехал, Петушок помчался за ним. Нагнал его около мельницы и бросился на него: «Отдай зерно, Мельник!» Но ничего не вышло. Подобрал Петушок только три зёрнышка.

Принёс он эти зёрнышки Янке и Олесе. Поблагодарили его дети и решили посадить хоть их. А тем временем, разгулялся дядька - великан Ветер и ненароком подхватил эти три зёрнышка и развеял их. Тогда пошли дети разыскивать Ветер и просить его вернуть им свои зёрна. И много опасностей и невзгод претерпели они в пути, пока наконец не нашли дядьку Ветра: он спал в лесу. Разбудили его, помогли ему высвободить ветряные космы, зацепившиеся за стволы и ветви деревьев. Поднял их себе дядька Ветер на плечо и... пошёл гулять по земле. Возвратил им похищенное Мельником лукошко с зерном, а самого его наказал, разрушив его мельницу своим дуновением. Посеяли дети зёрна на своём родном поле. Выросли чудесные золотые колосья. Спасибо сказали дети доброму Ветру.

Съёмочная группа

Недочёт 
 На ночном небе показана растущая луна, но перед рассветом луна изображена стареющей.

Интересный факт 
 Мультипликационный фильм создан по сценарию Жанны Витензон на стихи Роберта Рождественского.

Переиздания на VHS и DVD 
Мультфильм неоднократно выпускался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов:
 «Лучшие советские мультфильмы», Studio PRO Video, 1990-е, мультфильмы на кассете: ?
 «Союзмультфильм, сборник № ?», дистрибьютор: «Союз», середина 1990-х, мультфильмы на кассете: ?
 «Золотые колосья», «Союзмультфильм», дистрибьютор: «Союз», мультфильмы на диске: «Золотое пёрышко» (1960), «Золотой мальчик» (1969), «Соломенный бычок» (1954), «Влюблённое облако» (1959), «Золотые колосья» (1958).

Литература 
 . 
Содержание: 
В. Сутеев «Ученик Петя Иванов и волшебник Тик-Так» («Только не сейчас») с.3, 
В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» с.29, 
М. Пащенко «Машенькин концерт» с.53, 
М. Вольпин «Муравьишка-хвастунишка» с.69, 
Г. Балл «Новичок» с.81, 
А. Тюрин «Как котёнку построили дом» с.93, 
М. Сергеев «Сказка о рассеянном музыканте» с.101, 
Г. Колтунов «Кто самый сильный?» с.115, 
В. Данилов «Чудесный сад» с.129, 
Р. Нагорная «Мы за солнышком идём» с.143, 
Р. Кушниров «Дракон» с.155, 
Ж. Витензон «Золотые колосья» с.167, 
А. Любарская «Королевские зайцы» с.187, 
Н. Абрамов «Снегурочка» с.211.
Иллюстрации и текст по мультфильмам.

Примечания

Ссылки 
 «Золотые колосья» на сайте Youtube

Рисованные мультфильмы СССР 1958 года
Короткометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Ольги Ходатаевой
Мультфильмы по сценариям Жанны Витензон
Мультфильмы по европейским сказкам